Савро-Мамышево — село в Пителинском районе Рязанской области России. Входит в состав Пеньковского сельского поселения.

География и местоположение 
Находится в 9 километрах от районного центра Пителино, в 145 км от Рязани, и в 305 км от Москвы.

Ближайшие населённые пункты — Малые Мочилы (4.4 км) и Юрьево (4.7 км).

Находится рядом со старицей р. Мокша, на возвышенности.

История 
В XVII веке было две Савры — одна Фатьянова, другая — Мамышева. В селе располагалась церковь Николая Чудотворца. После объединения сёл взяли название от одного села — Савра и от другого — Мамышево.

Население

Примечания

Ссылки 
Архивированная перепись населения по Рязанской области
Населённые пункты Пителинского района